Bisagno puede hacer referencia a:

 Bisagno, un torrente de Génova.
 Val Bisagno, un valle italiano.
 Aldo Gastaldi, un partisano genovés cuyo nombre de guerra era Bisagno.